Духовская:

 Духовская, Варвара Фёдоровна (1854—1931) — автор нескольких книг мемуаров.
 Духовская, Вера Иосифовна (1903—1982) — советская камерная певица (лирико-колоратурное сопрано).
 Духовская — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России.
 Духовская — узловая станция Смоленского направления Московской железной дороги.

См. также 
 Станция Духовская (посёлок)